Nogo bezeichnet:
Nogo (Film), österreichisch-deutscher Episodenfilm von Gerhard Ertl aus 2002
Nogo River, Fluss im Südosten des australischen Bundesstaates Queensland
Nogo, steht für neurite outgrowth inhibitor (Typen A bis C), einem für das Wachstum der Myelinscheiden der Nervenzellen im ZNS wichtigen Faktor.

Siehe auch:
No-Go, englisch für „nix-gehen“